1. hokejová liga SR 2014/15 byla dvacátoudruhou sezónou 1. hokejové ligy na Slovensku, které se zúčastnilo 11 týmů. Navíc Slovenský národní tým do 18 let. Týmy umístěny na 1.–8. po základní části postoupily do playoff. Play Out se nehrála, protože se tým MšHK Bulldogs Prievidza během sezóny odhlásil ze soutěže. Celkovým vítězem se stal tým HC 07 Detva, který se utkal v baráži o extraligu s klubem MsHK Žilina.

Systém soutěže 

V základní části každé družstvo malo odehrát 44 zápasů (2× venku a doma) ale během sezóny se tým MšHK Bulldogs Prievidza odhlásil ze soutěže a sehrálo se 40 zápasů. Prvních osm týmů postoupilo do čtvrtfinále, které se hrálo na 3 vítězné utkání. Postupující ze čtvrtfinále odehráli semifinále taktéž na 3 vítězná utkání. Finálová série se hrála na 4 vítězné zápasy. Vítězný tým playoff postoupil do baráže o extraligu s posledním týmem Tipsport extraligy. Play Out se nehrála a tým MšHK Bulldogs Prievidza sestoupil do 2. ligy.
Priamo v průběhu sezóny byl určen maximální počet zahraničních hráčů v klubu na 5.

Základní část

Playoff

Pavouk

Čtvrtfinále 
 HK Spišská Nová Ves – HC 07 Prešov 3:0 (8:4,6:4,3:2)
 HC 07 Detva – HK Trnava 3:2 (1:4,6:1,2:6,2:0,4:3)
 HC 46 Bardejov – HC Dukla Senica 3:0 (4:1,6:1,3:0)
 MHk 32 Liptovský Mikuláš – HK Dukla Michalovce 3:2 (4:5sn,5:4PP,3:4,3:2,2:1)

Semifinále 
 HK Spišská Nová Ves – MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:2 (0:1,6:1,3:1,5:6PP,5:1)
 HC 07 Detva – HC 46 Bardejov 3:2 (7:5,5:3,2:4,1:4,3:0)

Finále 
 HK Spišská Nová Ves – HC 07 Detva 1:4 (2:1,2:3sn,0:4,2:9,2:3PP)

Baráž o extraligu 
 MsHK Žilina – HC 07 Detva 4:1 (7:2,5:6,6:1,3:1,3:2)

1. hokejová liga SR
Lední hokej v roce 2014
Lední hokej v roce 2015